Marie de Hanovre (1776-1857), duchesse de Gloucester et d'Édimbourg ;
Maria Alexandrovna de Russie (1853-1920), duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha ;
Mary de Teck (1867-1953, reine du Royaume-Uni ;
Marie de Saxe-Cobourg-Gotha (1875-1938), reine de Roumanie ;
Mary du Royaume-Uni (1897-1965), princesse royale, comtesse de Harewood.
Homonymie dynastique